La Lentopallon Mestaruusliiga 2012-2013 si è svolta dal 1º ottobre 2011 al 6 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 8 squadre finlandesi e la vittoria finale è andata per la quarta volta consecutiva al LP Viesti Salo.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le otto squadre si sfidate in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di ventitré giornate; al termine della regular season, le prime sei classificate hanno partecipato ai play-off scudetto strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato solo le squadre classificate dal terzo al sesto posto), semifinali, finale per il terzo posto e finale, mentre le ultime due classificate hanno acceduto ai play-out insieme alle prime due classificate della serie cadetta. Al campionato hanno inoltre preso parte due squadre estoni, il Viljandi Metall ed l'Eesti Näitused VK, che però non hanno avuto alcun ruolo ai fini della classifica.

Squadra partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-out

Risultati

Verdetti
  Campione di Finlandia 2011-12 e qualificata alla Coppa CEV 2011-12.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012